Оливье Метцнер (; 22 ноября 1949, Шам-О — 17 марта 2013, Сене) — французский юрист.

Биография 
Окончил Университет Кан Нижняя Нормандия. В 1975 году начал юридическую карьеру. Во Франции стал известным адвокатом, защищал таких людей как Мануэль Норьег, Жером Кервьель, Жан-Мари Мессьер, Доминик де Вильпен, Роман Абрамович. Вел известные дела компаний Loïk Le Floch-Prigent, Continental Airlines. 17 марта 2013 года был найден мертвым недалеко от принадлежавшего ему острова в Бретани.

Литература 
 Parcours d’avocat(e)s, entretien avec Olivier Metzner, par Christophe Perrin et Laurence Gaune, Éditeur Le Cavalier bleu, 2010.

Ссылки 

 Во Франции найден мертвым бывший адвокат Абрамовича BBC, 17 марта 2013 г.

Юристы Франции